Der Acqua Dolomia Tennis Cup 2016 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. August 2016 in Cordenons stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 148 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Cordenons